Бурденски () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бурденски, Герберт (1922-2001) — немецкий футболист и тренер.
 Бурденски, Дитер (род. 1950) — немецкий футболист.

См. также 
 Бурденский, Фабиан (род. 1991) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Франкфурт».